Der Dreiband-Weltcup 2012/2 war das zweite UMB/ACBC-Weltcupturnier im 26. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 18. bis 23. September 2012 im „Suwon Youth Culture Center“ statt. Die südkoreanische Stadt Suwon, die 48 km südlich der Hauptstadt Seoul liegt, richtete das Turnier zum fünften Mal aus.

Geschichte 
Titelverteidiger als Gesamtsieger war der Schwede Torbjörn Blomdahl. Sieger des vorausgegangenen Turniers war Choi Sung-won aus Korea. Vor heimischem Publikum versuchte er, diesen Sieg zu verteidigen, scheiterte aber im Achtelfinale am späteren Zweiten Marco Zanetti aus Italien.

Eine wundersame Steigerung seiner Spielleistung schaffte Torbjörn Blomdahl. Eine Woche vorher bei der WM in Porto schon in der Gruppenphase als Letzter ausgeschieden, besiegte er den italienischen WM-Dritten Marco Zanetti im Finale. Mit 15:2 Sätzen in fünf Matches holte er sich seinen 40. Weltcupsieg. Damit stand er erneut auf Platz Eins der Weltrangliste. Blomdahl spielte auch den besten GD und ED des Turniers. Gemeinsame Dritte wurden der aktuelle Weltmeister Eddy Merckx und der ehemalige Weltranglistenzweite Dick Jaspers.

Der einzige deutsche Teilnehmer der Finalrunde, der Essener Martin Horn, konnte sein Spiel nach der WM nicht verbessern. Zwar rettete er sich mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg über Adnan Yüksel aus der Türkei noch ins Achtelfinale, verlor dort aber klar gegen den Niederländer Dick Jaspers. Damit fiel er zum ersten Mal seit Jahren aus den Top-12 der Weltrangliste auf Platz 14.

Der japanische Shooting-Star des Dreiband O Takeshima, musste sich, trotz guter Leistungen in den vorangegangenen Turnieren, dem koreanischen Qualifikanten Hwang Hyung-bum geschlagen geben. Selbiger unterlag dann, im Achtelfinale, nur knapp dem langjährigen Weltcupspieler Jérémy Bury aus Frankreich 2:3. Neben Hwang konnten noch die Qualifikanten Um Sang-pil und Kim Hyun-suk aus Korea, sowie die Vietnamesen Ma Xuang-Cuong und Nguyen Quoc-Nguyen für Überraschungen sorgen. Der Erstgenannte spielte zum ersten Mal in einem Weltcup-Achtelfinale.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Suwon wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcardspieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Jérémy Bury
  Filipos Kasidokostas
  Choi Sung-won
  Kim Kyung-roul
  Cho Jae-ho
  Martin Horn
  Marco Zanetti
  Eddy Merckx

Wildcardspieler:

2 × organisierender Verband des Ausrichterlandes:  Heo Jung-han,  Kang Dong-koong
1 × CEB:  Tayfun Taşdemir,  Raimond Burgman
2 × CPB:  Carlos Campino,  Heriberto Aristizabal
2 × ACBC:  O Takeshima
1 × UMB:  Kouji Funaki

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2012/1
 Dreiband-Weltcup 2012/3

2012 2
Karambolageveranstaltung 2012
Billardturnier in Suwon